RIC steht als Abkürzung für:

 Hörgerät#Ex-Hörer-Geräte_(RIC) Hörgerät: externer Lautsprecher im Ohr
 Radio Identification Code im Funkbetrieb

 Rechnungslegung Interpretation Committee, siehe Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee
 Reduced Intensity Conditioning, siehe Stammzelltransplantation #Stammzelltransplantation mit reduzierter Konditionierung
 Regolamento Internazionale delle Carrozze, ein Abkommen über international einsatzfähige Reisezugwagen
 Reuters Instrument Code
 Rhode Island College, staatliche Hochschule in Providence

 Richmond International Airport, Flughafen von Richmond, Virginia (IATA-Code)

 The Roman Imperial Coinage, ein Standardwerk zur antiken Numismatik
 Royal Irish Constabulary, eine Polizeieinheit in Irland im 19. und frühen 20. Jahrhundert

RiC steht für:
 RiC, ein deutscher Fernsehsender für Kinder
 Records in Contexts, ein archivischer Verzeichnungsstandard

Ric als Vorname bzw. Namensbestandteil:
 Kurzform von Richard
 Monique Ric-Hansen (* 1971), südafrikanische Badmintonspielerin

Siehe auch:
 Rick
 Rik
 Rig
 Rigg

Abkürzung